A 2007-es WTCC francia nagydíj volt a 2007-es túraautó-világbajnokság negyedik fordulója. 2007. június 3-án rendezték meg a Grand Prix de Pau-n, Franciaországban.

Időmérő 

 IT - privát versenyző

Első futam 

 IT - privát versenyző

Második futam 

 IT - privát versenyző

Külső hivatkozások 
Hivatalos nevezési lista
Hivatalos eredmények

Autóversenyzés Franciaországban
Túraautó-világbajnokság
2007 a sportban